Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1968 года проводились только среди мужчин. Матчи проходили 13—26 октября на Муниципальном стадионе в Мехико. 

В турнире участвовали 16 команд. Семь сборных представляли Европу (ФРГ, Великобритания, Испания, ГДР, Бельгия, Нидерланды, Франция), четыре — Азию (Индия, Пакистан, Малайзия, Япония), две — Австралию и Океанию (Австралия, Новая Зеландия), по одной — Африку (Кения), Северную Америку (Мексика) и Южную Америку (Аргентина).

Турнир проводился по двухступенчатой системе. Сначала команды разделили на две группы. Те, кто занял в группе 1-2-е места, вышли в полуфинал, а занявшие 3-4-е места — в плей-офф за 5-8-е места. Остальные играли стыковые матчи.

Чемпионом во второй раз в истории стала сборная Пакистана, победившая в финале сборную Австралии — 2:1. Для австралийцев этот финал стал первым за всё время участия страны в олимпийских хоккейных турнирах, причём на предыдущих Играх сборная Австралии впервые стала призёром хоккейного турнира, завоевав бронзовые награды. 

Олимпийский чемпион 1964 года сборная Индии стала бронзовым призёром турнира, обыграв в решающем матче соперников из ФРГ — 2:1. На тот момент это был худший результат для индийцев на олимпийских хоккейных турнирах.

Медалисты

Результаты

Группа A

Группа B 

Дополнительный матч за 2-е место

Турнир за 5-8-е места

1/2 финала

Матч за 15-16-е места

Матч за 13-14-е места

Матч за 11-12-е места

Матч за 9-10-е места

Матч за 7-8-е места

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
 7 мячей
 Брайан Гленкросс
 Притхипал Сингх
 Абдул Рашид

 6 мячей
 Давиндер Сингх Диган
 Танвир Дар
 Гюнтер Краус

 5 мячей
 Харбиндер Сингх
 Мухаммад Асад Малик

 4 мяча
 Рон Райли
 Дон Смарт
 Жан-Франсуа Жиль

 3 мяча
 Клод Равине
 Арман Соли
 Аксель Тиме
 Карл-Хайнц Фрайбергер
 Балбир Сингх
 Сурджит Сингх Панесар
 Ари де Кейзер
 Ян Боррен
 Кит Томсон
 Клаус Грайнерт
 Карстен Келлер
 Норберт Шулер
 2 мяча

 Ив Бернар
 Андре Мюш
 Колин Уолли
 Джон Нил
 Лотар Липперт
 Франсиско Амат
 Хосе Антонио Динарес
 Хорхе Фабрегас
 Эгберт Фернандес
 Тео ван Вронховен
 Ян Пит Фоккер
 Кик Толе
 Селвин Майстер
 Ашфак Ахмед
 Тарик Азиз
 Тарик Ниязи
 Минору Ёсимура
 Хироси Танака

 1 мяч

 Фред Куайн
 Дональд Мартин
 Рэй Эванс
 Эдуардо Андерсон
 Херардо Лоренсо
 Эктор Маринони
 Армандо Чиконьини
 Шарли Буви
 Мишель Девиль
 Ги Мизерк
 Тимоти Лоусон
 Джеймс Моррис
 Дэвид Уилмен
 Дитер Эрлих
 Аджитпал Сингх
 Балбир Сингх
 Индер Сингх
 Хуан Хосе Альвеар
 Хуан Амат
 Нарсисо Вентальо
 Сантокх Сингх Матхару
 Лео Фернандес
 Хилари Фернандес
 Фрэнсис Белавантхеран
 Ян Сёу Мин
 Харнахал Сингх Сева
 Хорхе Бада
 Сено Фернандес
 Эдо Бюма
 Пит Вемерс
 Франс Спитс
 Отто тер Хар
 Тео Терлинген
 Герард Хейлкема
 Роджер Кейпи
 Джон Кристенсен
 Алан Макинтайр
 Гульраиз Ахтар
 Халид Махмуд
 Альбер Ванпуль
 Ален Паскарель
 Михаэль Краузе
 Масаси Онда
 Акио Такасима

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com 
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 706—716) 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1968
1968 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Мексике